Шёнзе () — топоним:

Германия 

Шёнзе — город и городская община в Германии, в земле Бавария
 — озеро в городе Плён в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Украина 

 Шензе — до 1945 г. название села Снегуровка Токмакском районе Запорожской области.